Esta é uma lista dos vencedores das provas nacionais oficiais de basquetebol em Portugal. Esta lista inclui as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol, designadamente a Liga Portuguesa de Basquetebol, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça.

História
Organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol o Campeonato Nacional de Basquetebol teve a sua época inaugural em 1932–33. 

Na época 1943–44 foi criada a Taça de Portugal de Basquetebol.   

A Supertaça de Basquetebol é disputada desde a época 1988–89. A Taça da Liga de Basquetebol, depois renomeada como Taça Hugo dos Santos, foi criada na época 1989–90.

Vencedores por época

Notas
O destaque colorido indica a conquista de uma Dobradinha (vencer o Campeonato e a Taça de Portugal/Taça da Liga na mesma época) ou de um Triplete (vencer o Campeonato, a Taça da Portugal e a Taça da Liga na mesma época).
A Supertaça inaugura a nova época mas é referente à época anterior.

Total de Títulos

Vitórias Múltiplas

Notas

O destaque a negrito indica a conquista de um Triplete.

Vitórias Consecutivas

Ver também 
Liga Portuguesa de Basquetebol
Taça de Portugal de Basquetebol
Taça da Liga de Basquetebol
Supertaça Portuguesa de Basquetebol 

Basquetebol de Portugal
Listas de desporto de Portugal